Boogaloo peut désigner :
 boogaloo, un mélange de soul, de rhythm and blues et de rythmes afro-cubains ;
 boogaloo, un style de danse de rue freestyle ;
 Boogaloo, le vingtième album studio du groupe écossais Nazareth,
boogaloo, un mème Internet désignant une seconde guerre civile américaine ;
le Mouvement Boogaloo, un groupe insurrectionniste américain d'extrême-droite nommé d'après le mème.

Voir aussi 
 Le Bougalou du loup-garou, un album studio enregistré par Carlos